Steindl ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Steindl (* 1944), österreichischer Präsident des Katholischen Familienverbandes
 David Steindl-Rast (* 1926), österreichischer Benediktiner
 Esther Steindl (* 1991), österreichische Skispringerin
 Eva Schulev-Steindl (* 1959), österreichische Juristin und Universitätsprofessorin
 Fabian Steindl (* 1994), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Franz Steindl (* 1960), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)
 Franz Steindl (1911–1945), österreichischer NS-Funktionär 
 Franz Xaver Steindl (1858–1931), Brauereibesitzer, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gertraude Steindl (* 1945), Präsidentin der Aktion Leben Österreich
 Hans Steindl (* 1949), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und Bürgermeister der Stadt Burghausen
 Imre Steindl (1839–1902), ungarischer Architekt
 Josef Steindl (1912–1993), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Katharina Steindl (* 1944), österreichische Politikerin
 Klaus T. Steindl (* 1966), österreichischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Konrad Steindl (* 1955), österreichischer Unternehmer, Politiker (ÖVP) und Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat

 Willi Steindl (* 1992), österreichischer Rennfahrer

Steindl bezeichnet:
 Steindl (Gemeinde Baumgartenberg), Ortschaft in Baumgartenberg im Bezirk Perg in Oberösterreich
 Steindl (Gemeinde Kapfenstein), Ortsteil von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steindl (Thalmässing), Ortsteil der Gemeinde Thalmässing im Landkreis Roth in Bayern

Siehe auch:
 Steindel
 Staindl
 Steinl
 Steinel